Jambor může být příjmení těchto osob:

 Agi Jambor (1909–1997) – maďarský klavírista
 Augustín Jambor (1932–2006) – československý politik
 Jan Jambor (* 1943) – československý fotbalista
 Jan Jambor (1907–1942) – brněnský komunální pracovník, umučený nacisty pro účast v odboji (Jamborova ulice v Brně)
 Jiří Jambor – český televizní novinář, šéfredaktor zahraniční redakce Československé televize 
 Josef Jambor (1887–1964) – český malíř

 pojmenování
 Jambor (rybník) — rybník v lese nedaleko Humpolce, ve kterém se podle pověsti utopila cikánka. Od těch dob běhá po hrázi černý pes.
 Jambor (Západní Tatry) — hora v Západních Tatrách

Reference 

Rozcestníky - příjmení